Кампо ел Индио има више значења:

 Кампо ел Индио (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо ел Индио (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику